Liudian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liudian (socken i Kina, lat 34,09, long 112,57), Henan, 
 Liudian (socken i Kina, lat 34,87, long 114,61), Henan, 
 Liudian (socken i Kina, lat 34,29, long 115,85), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar